NFL sezona 2013. je 94. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 5. rujna 2013. pobjedom Denver Broncosa nad braniteljima naslova iz prethodne sezone Baltimore Ravensima. Super Bowl XLVIII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 2. veljače 2014. u New Yorku na MetLife Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Denver Broncosi i pobjednici NFC konferencije Seattle Seahawksi. Pobijedili su Seahawksi s 43:8 i osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Za najkorisnijeg igrača lige te sezone (MVP-a) je po rekordni peti put izabran Peyton Manning, quarterback Denver Broncosa.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2013.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanjem: Peyton Manning, Denver Broncos - 5477
Najviše jarda probijanjem: LeSean McCoy, Philadelphia Eagles - 1607
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Josh Gordon, Cleveland Browns - 1646

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Vontaze Burfict, Cincinnati Bengals - 171
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Robert Mathis, Indianapolis Colts - 19.5
Najviše presječenih lopti: Richard Sherman, Seattle Seahawks - 8

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Denver Broncos - 606 (37,9 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Denver Broncos - 457.3 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Philadelphia Eagles - 160.4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Denver Broncos - 340.2 po utakmici

U obrani 
Najmanje primljenih poena: Seattle Seahawks - 231 (14,4 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Seattle Seahawks - 273.6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Arizona Cardinals - 84.4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Seattle Seahawks - 172.0 po utakmici

Izvori 

2013